John White House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John White House (Lawrenceville, New Jersey), NRHP-ID 73001108
 John White House (Chartiers Township, Pennsylvania), NRHP-ID 98001370